Онофріо Спенсер Джефрі Бруно (), професійно відомий як Спенсер Браун () — американський виконавець електронної музики та DJ. Найкраще відомий завдяки таким альбомам як, «Illusion of Perfection» (2018) та «Stream of Consciousness» (2020), and for his collaborations with deadmau5 and Above & Beyond.

В той час, коли головно музику Сперсера Брауна класифікується як progressive house, його звучання коливається поміж широким спектром стилів таких як techno, trance та deep house.

Дискографія

Студійні альбоми

Сингли / EP 
 Chalice / Double Down EP — 2014 [LE7ELS]
 Jaboom / Mirek EP — 2014 [ICONS / PRMD]
 Taking My Time — 2016 [ICONS]
 Wannamaker — 2016 [Anjunabeats]
 Vernal EP — 2017 [Anjunabeats]
 Embarcadero EP — 2017 [Anjunabeats]
 Embarcadero EP (The Remixes) — 2017 [Anjunabeats]
 Downpour EP — 2017 [Anjunabeats]
 No Going Back (with ALPHA 9 aka ARTY) — 2018 [Anjunabeats]
 Illusion of Perfection EP pt. 1 — 2018 [Anjunabeats]
 Illusion of Perfection EP pt. 2 — 2018 [Anjunabeats]
 Illusion of Perfection EP pt. 3 — 2018 [Anjunabeats]
 Windows 95 on Acid EP — 2018 [mau5trap]
 Long Way From Home (with Above & Beyond) — 2018 [Anjunabeats]
 Star Allies (with Raito) — 2019 [mau5trap]
 Sapporo EP (with Qrion) — 2019 [Anjunadeep]
 Gatekeeper EP (with ilan Bluestone) — 2019 [Anjunabeats]
 Womaa (with Wilt Claybourne) — 2020 [Anjunabeats]
 Stream of Consciousness EP pt. 1 — 2020 [Anjunabeats]
 Stream of Consciousness EP pt. 2 — 2020 [Anjunabeats]

Ремікси 
 Henrik B, Niklas Gustavsson, Peter Johansson — Echoes (Spencer Brown Remix) — 2013 [LE7ELS / Astralwerks]
 Boom Jinx & Meredith Call — The Dark (Spencer Brown Remix) — 2014 [Anjunabeats]
 Lazy Rich & Special Features — Beginning Of The World (Spencer Brown Remix) — 2014 [LE7ELS]
 Oliver Smith — On The Moon (Spencer Brown Remix) — 2017 [Anjunabeats]
 ilan Bluestone ft. Giuseppe De Luca — Frozen Ground (Spencer Brown Remix) — 2017 [Anjunabeats]
 Andrew Rayel — Moments (Spencer Brown's Hypnotic Mix) — 2017 [InHarmony Music]
 Seven Lions, Jason Ross, Paul Meany — Higher Love (Spencer Brown Remix) — 2017 [Anjunabeats]
 Spencer Brown — 5th & Concord (Spencer Brown Club Mix) — 2017 [Anjunabeats]
 Above & Beyond ft. Richard Bedford — Northern Soul (Spencer Brown Remix) — 2017 [Anjunabeats]
 ilan Bluestone — Will We Remain (Spencer Brown Remix) — 2018 [Anjunabeats]
 Gryffin ft. Elley Duhé — Tie Me Down (Spencer Brown's Ibiza Mix) — 2018 [Darkroom / Geffen]
 Qrion — 23 (Spencer Brown Remix) — 2019 [Anjunadeep]
 deadmau5 — fn pig (ov) [Spencer Brown Remix] — 2019 [mau5trap]

Нотатки

Посилання 

Американські ді-джеї